

Film
The Honor System – cortometraggio del 1913 diretto da George Melford
Il metodo dell'onore (The Honor System) – film del 1917 diretto da R.A. Walsh (Raoul Walsh)
The Honor System – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
The Honor System – cortometraggio del 1928 diretto da George W. Lane
The Honor System – cortometraggio del 2003 diretto da Jeff Morris
The Honor System – documentario del 2014 diretto da Edward Dorsey Jr.

TV
The Honor System – episodio del 1958 della serie tv Schlitz Playhouse of Stars